Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Thierry Tulasne 7-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Yannick Noah (quarti di finale)
 Andrés Gómez (campione)
 Thierry Tulasne (finale)
 Fernando Luna (semifinali)

 Ángel Giménez (primo turno)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Pascal Portes (semifinali)
 Gabriel Urpi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1981